Lieskau – frazione del comune tedesco di Salzatal
 Lieskau – frazione della città tedesca di Spremberg